Kanizsa:
 Nagykanizsa
 Gaetano Kanizsa
 Trójkąt Kanizsy
 Tivadar Kanizsa